Давид и Ионафан () — картина Рембрандта, написанная в 1642 году. Входит в коллекцию Эрмитажа. Была куплена в 1716 году в Амстердаме для Петра I, став первым привезённым в Россию произведением нидерландского художника.

Картина была написана художником в период его большой популярности. Однако недавние смерть жены и судебный процесс подорвали его благополучие. Картина несёт исповедальный характер.

История картины 
Рембрандт неоднократно обращался к теме библейской истории о Давиде и Ионафане в своих рисунках. Первый из таких рисунков датируется 1632—1633 годами и хранится в Институте изящных искусств Барбера в Бирмингеме; второй, выполненный в 1640—1642 годах, находится в Гравюрном кабинете в Берлине; ещё один вариант 1643—1644 годов — в Лувре; другой 1650 года — в . Есть и иные графические работы. Варианты коленопреклонённого Давида многие исследователи относят к более раннему сюжету — клятве Давида и Ионафана. К картине наиболее близок рисунок 1643—1647 годов из Рейксмюсеума в Амстердаме. Последний современные исследователи относят к карандашу ученика Рембрандта Фердинанда Бола.

Идентификация картины 
В России картина экспонировалась как «Возвращение блудного сына»: «Встал [блудный сын] и пошел к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.» (). Потом как «Примирение Исава и Иакова»: «И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали [оба]» (). Позднее как «Примирение Давида с Авессаломом»: «И позвал царь [Давид] Авессалома; он пришел к царю, [поклонился ему] и пал лицем своим на землю пред царем; и поцеловал царь Авессалома» ().

Только в 1925 году немецкий искусствовед  наконец открыл, что картина является сценой прощания Давида с Ионафаном. Он указал на наличие в правом нижнем углу колчана со стрелами, которыми согласно библейской легенде царевич подавал своему другу сигнал, а также большой камень, около которого они встретились: «И сказал ему Ионафан: завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято; поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель; а я в ту сторону пущу три стрелы, как будто стреляя в цель; потом пошлю отрока, говоря: „пойди, найди стрелы“; и если я скажу отроку: „вот, стрелы сзади тебя, возьми их“, то приди ко мне, ибо мир тебе, и, жив Господь, ничего тебе не будет; если же так скажу отроку: „вот, стрелы впереди тебя“, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь» ( —); «Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю и трижды поклонился [Ионафану]; и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более» ().

В 1957 году советский искусствовед В. Ф. Левинсон-Лессинг в подтверждение сюжета прощания Давида с Ионафаном указал, что смущавшие многих исследователей царские одеяния, неприличествующие по статусу Давиду, объясняются их дарением Ионафаном чуть ранее: « И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал её Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.» (). Кроме того, Левинсон-Лессинг обнаружил документ, согласно которому на аукционе 1716 года была приобретена картина под названием «Давид и Ионафан». Кроме того, некоторые исследователи указывают, что справа читается вход в убежище, в котором прятался Давид.

Сюжет картины 
Сюжет картины относится к Ветхому завету ( —). Давид был близким другом Ионафана, сына израильского царя Саула. Саул подозревал Давида в посягательстве на свою власть. Поэтому царь замыслил убить Давида. Но когда Ионафан узнал о намерениях своего отца, он предупредил Давида об опасности и посоветовал ему убежать. На картине изображена их последняя встреча и прощание. Иерусалим изображен сверкающим на левом фоне, колчан стрел у ног Давида интерпретируется как оружие, которое Давид дал Ионафану после победы над Голиафом (Первая книга Царств 18: 1-4).

Описание картины

Интерпретация картины

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Картины Рембрандта
Жанровые картины
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины по сюжетам Ветхого Завета
Давид в искусстве